Субаквальний (, , ) – підводний, що знаходиться або утворений в минулому під водою. 

Наприклад:
  субаквальні процеси – підводні геологічні процеси; 
 субаквальний ландшафт – тип елементарного геохімічного ландшафту, який розвивається в умовах періодичного затоплення прісними водами; 
 субаквальний рельєф – рельєф утворений у підводних умовах. 

Син. – субмаринний, підводний.

Протилежне - субаеральний

Див. також
 Підводні хребти
 Підводні джерела
 Субмаринні води

Література

Геологія